Glen Sharpley (né le  à York, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1973-1974 || Festivals de Hull || LHJMQ || 52 || 14 || 30 || 44 || 64 || - || - || - || - || -
|- 
|1974-1975 || Festivals de Hull || LHJMQ || 68 || 24 || 45 || 69 || 96 || - || - || - || - || - 
|-
|1975-1976 || Festivals de Hull || LHJMQ || 69 || 60 || 74 || 134 || 97 || - || - || - || - || - 
|- 
|1976-1977 || North Stars du Minnesota || LNH || 80 || 25 || 32 || 57 || 48 || 2 || 0 || 0 || 0 || 4
|-  
|1977-1978 || North Stars du Minnesota || LNH || 79 || 22 || 33 || 55 || 42 || - || - || - || - || -
|- 
|1978-1979 || North Stars du Minnesota || LNH || 80 || 19 || 34 || 53 || 30 || - || - || - || - || -
|-   
|1979-1980 || North Stars du Minnesota || LNH || 51 || 20 || 27 || 47 || 38 || 9 || 1 || 6 || 7 || 4
|-       
| 1980-1981 || North Stars du Minnesota || LNH || 28 || 12 || 12 || 24 || 18 || - || - || - || - || -
|- 
| 1980-1981 || Black Hawks de Chicago || LNH || 35 || 10 || 16 || 26 || 12 || 1 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
|1981-1982 || Black Hawks de Chicago || LNH || 36 || 9 || 7 || 16 || 11 || 15 || 6 || 3 || 9 || 16
|- 
|1983-1984 || Hockey Club Arosa || LNA ||8 ||5 ||8 ||13 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 	
|1985-1986 || Skipjacks de Baltimore || LAH || 7 || 0 || 3 || 3 || 4 || - || - || - || - || -
|- 
|1985-1986 || Rivermen de Peoria || LIH || 50 || 26 || 37 || 63 || 32 || - || - || - || - || -
|-
|1986-1987 || Golden Eagles de Salt Lake || LIH || 32 || 10 || 15 || 25 || 14 || - || - || - || - || - 
|-
|1986-1987 || Rockets de Dundee || BHL || 15 || 31 || 40 || 71 || 49 || - || - || - || - || - 

|||389 || 117 || 161 || 278 || 199 |||| 27 || 7 || 11 || 18 || 24

En équipe nationale 

|-
| 1978 || align=left| Canada || aling=left|Championnat du monde || 10 ||1 ||3 ||4 ||16 || align=left| Médaille de bronze

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en septembre 1956
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des North Stars du Minnesota
Choix de repêchage des Crusaders de Cleveland
Joueur des North Stars du Minnesota
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Skipjacks de Baltimore
Joueur des Rivermen de Peoria (LIH)
Joueur des Golden Eagles de Salt Lake (LIH)
Joueur du HC Arosa
Attaquant de hockey sur glace